Bénédicte Cronier (1961-), une joueuse de bridge française ;
 Ernest Cronier, un ingénieur français.